Manna peut désigner :

Patronyme 
Cristoforo Manna (1704-?), compositeur italien
Gaetano Manna (1751-1804), compositeur italien
Gennaro Manna (1715-1779), compositeur et pedagogue italien
Giacinto Manna (1706-1768), claveciniste italien
Giovanni Manna (1813-1865), sénateur et homme politique italien
 Paul Manna (1872-1952), missionnaire en Birmanie, bienheureux
Zohar Manna (1939-2018), informaticien israélo-américain

Autres 

 Opération Manna, opération qui se déroula aux Pays-Bas en 1945.
 Manna, nom alternatif de la véronique des Alpes.

Homonymie de patronyme